Popis rijeka u Ukrajini obuhvaća rijeke duže su od 150 km koje teku kroz Ukrajinu. Teritorijom Ukrajine protiče oko 23.000 rijeka. Većina ukrajinskih rijeka slijeva se u Crno i Azovsko more koje pripadaju većem Sredozemnom bazenu. Većina ovih rijeka teče prema jugu osim nekih pritoka Pripjata u području Volinja i pritoka Dnjestra s područja Prikarpatja.

Manji dio rijeka dio je riječnog slijeva Zapadnog Buga koji se nalazi u zapadnoj Ukrajini u blizini granice s Poljskom. Ove rijeke uglavnom teku prema sjeveru i dio su većeg Baltičkog bazena. Najznačajnije rijeke Ukrajine su: Dnjepar, Dnjestar, Južni Bug i Sjeverni Donjec. Najduža rijeka je Dnjepar, a najduža pritoka je Dnjeparska pritoka Desna. Dvije pritoke Dunava; Prut i Tisa su duže od mnogih glavnih ukrajinskih rijeka.

Popis rijeka 

Crnomorski slijev
 
 
 
 
 
Azovski slijev
 
 
 
 
Baltički slijev

Izvori

Ukrajina